Nowitna steht für:
 Nowitna River, einen Fluss in Alaska
 Nowitna National Wildlife Refuge, ein Naturschutzgebiet in Alaska